Jabłonowo kan verwijzen naar
 Jabłonowo (district Olecko) een dorp in de gemeente Olecko
 Jabłonowo Pomorskie (plaats), een plaats in Polen in het woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Jabłonowo Pomorskie (gemeente), een gemeente in het woiwodschap Koejavië-Pommeren